Le mendélévium (Md) est un élément artificiel, il n'a aucun isotope stable. Le premier isotope synthétisé est le 256Md (également le premier nucléide synthétisé isolément, un atome à la fois) en 1955. Seize radioisotopes ont été caractérisés, du 245Md au 260Md, et cinq isomères nucléaires. L'isotope le plus stable est le 258Md avec une demi-vie de , et l'isomère nucléaire le plus stable est le 258mMd avec une demi-vie de .

Table

Notes 
 Les valeurs notées # ne viennent pas uniquement de données expérimentales, mais sont au moins partiellement extrapolées à partir de tendances observées. Les spins dont la détermination est fragile sont entre parenthèses. 
  Les incertitudes sont données en forme courte entre parenthèses après les derniers chiffres significatifs correspondant. Les valeurs d'incertitude sont données pour un écart-type, sauf pour la composition isotopique et la masse atomique standard venant de l'IUPAC, qui utilise les incertitudes étendues.

Chronologie de la découverte des isotopes

Références 

 Masses isotopiques issues de :
 
 
 Composition isotopique et masses atomiques standard issues de :
 
 
 Demi-vies, spin et données isomériques issues de :
 
 
 
 

Mendélévium